Lucio Aurelio Cota es el nombre de varias personas de la Antigua Roma:

 Lucio Aurelio Cota.— Cónsul en el año 65 a. C.
 Lucio Aurelio Cota (cónsul 144 a. C.).— Cónsul en el año 144 a. C.
 Lucio Aurelio Cota (cónsul 119 a. C.).— Cónsul en el año 119 a. C.
 Lucio Aurelio Cota (pretor).— Pretor en el año 95 a. C.
 Lucio Aurelio Cota (tribuno militar).— Tribuno militar en el año 181 a. C.